

Педро II 
 Педро II (король Арагона) (1174 или 1176—1213)
 Педро II (король Сицилии) (1305—1342)

Педру II 
 Педру II (король Португалии) (1648—1706)
 Педру II (император Бразилии) (1825—1891)

См. также 
 Пётр II (значения)